Фильмография Дуэйна Джонсона.

Актёрские работы

Фильмы

Телесериалы

Компьютерные игры 

 2002 —  — Метаяс / Царь скорпионов — голос
 2006 —  — Алекс Деккер — голос, захват движения

За кадром

Примечания

Ссылки 
 

Фильмографии актёров
Фильмографии США